Hjo (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Hjo (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.